

Lokalizacje

Niemcy 
 Vilshofen – dzielnica gminy Rieden, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach
 Vilshofen an der Donau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Vilshofen – były powiat